Балка Віднога — балка (річка) в Україні в Шевченківському районі Харківської області. Ліва притока річки Волоської Балаклійки (басейн Сіверського Дінця).

Опис 
Довжина балки приблизно 11,22 км, найкоротша відстань між витоком і гирлом — 9,92 км, коефіцієнт звивистості річки — 1,13. Формується декількома струмками та загатами. На деяких ділянках балка пересихає.

Розташування 
Бере початок на північно-західній стороні від села Сподобівки. Тече переважно на південний захід через села Кравцівку та Ставніславку і впадає в річку Волоську Балаклійку, ліву притоку річки Балаклійки.

Цікаві факти 
 У XX столітті на балці були газгольдер і декілька газових свердловин, а в XIX столітті — вітряний млин.

Примітки

Джерела

Посилання 

Малі річки України
Річки Харківської області
Річки Шевченківського району